Erlingmark ist der Familienname folgender Personen:

 Magnus Erlingmark (* 1968), schwedischer Fußballspieler
 August Erlingmark (* 1998), schwedischer Fußballspieler